Der oder auch das Episkopat (von lat. episcopatus) bezeichnet:

 das Bischofsamt bzw. die Amtszeit eines Bischofs
 die Gesamtheit der Bischöfe einer Region oder der Weltkirche, siehe Bischofskonferenz